Rossofuoco – album di Giorgio Canali del 2002
 Rossofuoco – casa di produzione cinematografica italiana indipendente di Davide Ferrario e Francesca Bocca
 Giorgio Canali & Rossofuoco – gruppo musicale italiano